Władysław Żurawski (1888-1963) – malarz, grafik, ilustrator
 Władysław Żurawski (1902-1995) – nauczyciel, kierownik i dyrektor kilku placówek oświatowych, podporucznik Wojska Polskiego - uczestnik kampanii wrześniowej 1939